Dionysios oder Dionysius steht für:

 Dionysios, männlicher griechischer Vorname – siehe dort zu Namensträgern
 Dionysius (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondvorderseite

Person:
 Ludwig Dionysius (1868–1922), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Dionysos (Begriffsklärung)